Vedere se poate referi la unul dintre următoarele concepte:
 Văzul, imaginea formată pe retină perceptibilă cu ajutorul ochilor
 Ilustrata sau cartea poștală este denumită în vorbirea curentă vedere poștală
 Vederi politice sau convingeri politice 
 Punctul de vedere, care însemnează a privi starea de lucruri dintr-o anumită perspectivă
 Panorama unui pesaj poate fi numit de asemenea belvedere
 Vedere stereoscopică